

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Williu“ beginnt.

Williu 



Willius 
 Willius, Emanuel († 1728), deutscher Diplomat und Gesandter am Reichstag in Regensburg
 Willius, Wilhelm Ludwig (1726–1786), deutscher Mediziner
 Willius-Senzer, Aenne (1896–1991), deutsche Balletttänzerin und Tanzlehrerin
 Willius-Senzer, Cornelia (* 1943), deutsche Politikerin (FDP), MdL